Le Saint-Sébastien-sur-Loire Football Club un club de football français basé à Saint-Sébastien-sur-Loire en Loire-Atlantique.

Le club évolue pour la saison 2020-2021 en Régional 1 ( échelon national).

Histoire 
 1945 : Création du Club, sous l'impulsion de Roger Pichot.
 4 participations en Division 4 de 1986 à 1990.
 Une saison en Nationale 3 en 1995-1996 puis une saison en CFA 2 en 1997-1998.

Palmarès 
 Champion DH Atlantique : 1986, 1995, 1997

Bilan saison par saison

Coupe de France 
Le meilleur résultat du club est un  de finale en 1985-1986 perdu contre le Angers SCO.

 1990 - 1991 : Élimination au  tour par le Stade lavallois (1-3)
 2007 - 2008 : Élimination au  tour par le Vannes OC (0-1)
 2008 - 2009 : Élimination au  tour par le SA Saint-André-des-Eaux
 2009 - 2010 : Élimination au  tour par le FC Chauray (1-3)
 2010 - 2011 : Élimination au  tour par le Fontenay-le-Comte VF (0-1)
 2015 - 2016 : Élimination au  tour par le Saint-Marc Football de Saint-Nazaire (1-2)
 2016 - 2017 : Élimination au  tour par Les Herbiers VF (0-9)
 2017 - 2018 : Élimination au  tour par le TVEC Les Sables-d'Olonne (0-1)
 2018 - 2019 : Élimination au  tour par l'ES Trélazé (2-3)
 2019 - 2020 : Élimination au  tour par le FC Laurentais-Landemontais (1-2)
 2020 - 2021 : Élimination au  tour par Le Mans FC (1-3)

Entraîneurs 
 2014-2018 :  Olivier Bloino
 2018- :  Yoann David

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du club
  La fiche du club sur le site les-sports.info

Club de football en Pays de la Loire
Sport en Loire-Atlantique
Groupement sportif
Club de football en Loire-Atlantique